Division One (1911/1912) – był to 22. w historii sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 15 sierpnia 1911, a zakończył się 27 kwietnia 1912. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowski obronił Rangers, dla którego był to 7. tytuł w historii klubu. Koronę króla strzelców zdobył Willie Reid, który strzelił 33 bramki.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Bibliografia 

 Tabela końcowa 

1911 w piłce nożnej
1911 w Wielkiej Brytanii
1912 w piłce nożnej
1912 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji